

Клеце — село в гміні Бжостек Дембицького повіту Підкарпатського воєводства
 Клеце — село в гміні Старе Поле Мальборського повіту Поморського воєводства